Geografia:
 Belle Isle – wyspa w Kanadzie, w cieśninie Belle Isle
 Belle Isle – cieśnina w Kanadzie
 Belle Isle – wyspa i park na rzece Detroit w mieście Detroit (Stany Zjednoczone)
 Belle Isle – miasto w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie
 Belle Isle – piosenka Boba Dylana

Zobacz też 
 Belle-Isle-en-Terre (bret. Benac'h) – miejscowość i gmina we Francji 
 Belle-Île – wyspa we Francji, w Bretanii